Fiktionslek är en typ av lek där de lekande gestaltar en fiktiv berättelse. Lek med dockor (traditionellt ofta flickor) och actionfigurer (traditionellt ofta pojkar) är en typ av fiktionslek, en annan typ är rolleken där de lekande själva är rollfigurer.

Lek
Lekar